Em diferentes épocas, estiveram ligados à produção teatral, em Portugal, alguns nomes importantes, como são os casos de:

Helder Freire Costa
Giuseppe Bastos
Hermes Portela
José Miguel
Sérgio de Azevedo
Vasco Morgado

Produtores Teatro